Buache ist der Familienname folgender Personen:

 Freddy Buache (1924–2019), Schweizer Filmkritiker und -historiker
 Philippe Buache (1700–1773), französischer Kartograph

Siehe auch:
 Buache Peak, Berg in Antarktika